Уругвай на летних Олимпийских играх 2012 был представлен в восьми видах спорта 29-ю спортсменами. Несмотря на то, что это было наибольшее представительство уругвайских спортсменов за всю историю их участия в Олимпиадах, в Лондоне никто не смог завоевать медалей.

Результаты соревнований

Академическая гребля 

 Мужчины

Велоспорт 

Мужчины

Дзюдо

Лёгкая атлетика

Парусный спорт

Плавание

Стрельба

Футбол 

Спортсменов — 18

Мужчины 
На Игры квалифицировалась мужская сборная Уругвая по футболу, впервые после своей победы в 1928 году, когда турнир ещё носил статус чемпионата мира среди любителей.

Основу для Олимпийской сборной составят игроки молодёжной сборной, поскольку в Олимпийском футбольном турнире могут выступать игроки не старше 23 (плюс три футболиста более старшего возраста).

В состав сборной на Олимпийские игры вошли 18 игроков основного состава, а также 4 резервных футболиста (официальная заявка, по состоянию на 10 июля 2012)

 Состав сборной

Помощник главного тренера:  Хуан Версери (тренер молодёжной сборной, вывел команду на Олимпийские игры).

 Результаты
 Группа A

Сборная Уругвая неожиданно слабо выступила на турнире. После победы над ОАЭ уругвайцы, которые рассматривались одними из главных фаворитов турнира (наряду с Бразилией и Мексикой), уступили сборной Сенегала 0:2, а затем и хозяевам Олимпиады, Великобритании (0:1) и не смогли выйти из группы.

Примечания

Ссылки 
 Олимпийский комитет Уругвая
 

Страны на летних Олимпийских играх 2012 года
2012